CPL puede referirse a:
 Cámara Peruana del Libro, organización cultural peruana;
 Biblioteca Pública de Chicago (en inglés Chicago Public Library);
 Combined Programming Language (Lenguaje de Programación Combinado);
 Common Public License (Licencia Pública Común), una licencia libre utilizada en computación aunque sustituida por la Eclipse Public License;
 Compiere Public License (Licencia Pública Compiere);
 Cyberathlete Professional League (Liga Profesional de Ciberatletas);
 .cpl, formato de archivo utilizado para el panel de control de Windows;
 Colegio de Profesionistas de la Laguna (Colegio de Profesionistas de la Laguna).
 Licencia de piloto comercial, (Comercial Pilot License en inglés)
 Consejo Nacional de Producción Limpia, Institución Chilena encargada del Fomento de la Producción limpia;
 Filtro Polarizador Circular, Un tipo de filtro utilizado en fotografía;
 Canadian Premier League